Óscar Torres Martínez (n. 1976), cestista venezuelano
 Óscar Orlando Torres (n. 1971), scrittore, sceneggiatore, produttore ed attore salvadoregno; vive negli USA
 Óscar Torres, tennista colombiano